Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute à Tokyo du 17 au .

Kumiko Okamoto remporte le simple dames. En finale, elle bat Elizabeth Smylie, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jill Hetherington et Elizabeth Smylie.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 1989 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1989
Japon
Sport au Japon en 1989
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en avril 1989